Согласно Национальному агентству гражданской авиации Бразилии в стране на 10 марта 2022 года находятся 491 государственный и 2677 частных аэродромов. Данный список содержит неполный перечень аэропортов Бразилии, т.е. аэродромов с аэровокзалом.

Действующие

Рейсы не производятся

Строящиеся аэропорты

Примечания

Ссылки 
 Site oficial do Ministério da Aeronáutica para pesquisa de aeródromos brasileiros homologados 

Бразилия
Аэропорты